Josef Plachý (* 1. April 1971 in Kladno) ist ein ehemaliger tschechischer Tischtennisspieler. Er nahm sechsmal an Weltmeisterschaften teil.

Werdegang 
Plachý spielte bei Dukla Trenčín und wurde mit diesem Verein 1992 Vizemeister der ČSFR. 1992 wurde er von Borussia Düsseldorf für die Bundesliga verpflichtet. Mit Düsseldorf gewann er auf Anhieb in der Saison 1992/93 die Deutsche Meisterschaft. Später spielte er u. a. bei TTC Herbornseelbach (1993, Regionalliga), ESV Jahn Kassel (1996–1998), SKK El Niňo Prag (2002–2004) und beim französischen Verein AS Pontoise-Cergy TT (2005).

Plachý wurde 1999, 2003 und 2007 tschechischer Meister im Einzel. Im Doppel holte er sich den Titel 1994, 1995 und 2005 (jeweils zusammen mit Richard Výborný) sowie 1998 (mit David Štěpánek). Außerdem war er zusammen mit seiner Schwester Hana Plachá 1995 tschechischer Meister im Mixed.

Von 1993 bis 2003 wurde er vom tschechischen Verband sechsmal für Weltmeisterschaften nominiert. 1996 und 2000 qualifizierte er sich für die Teilnahme an den Olympischen Spielen.

In der ITTF-Weltrangliste belegte er im Dezember 2006 und Januar 2007 Platz 73.

Privat 
Plachýs Vater, der auch „Josef“ heißt, war Tischtennis-Nationalspieler. Seine Schwester Hana (* 1973) wechselte 1992 ebenfalls nach Deutschland, und zwar von Orbis Prag nach TTC Lülsdorf-Rheidt.

Turnierergebnisse

Quellen 
 S.S.: Ein schweres Erbe: Josef Plachy, Zeitschrift DTS, 1992/10 Seite 27

Einzelnachweise 
.

Weblinks 
  (abgerufen am 20. Juli 2014)

Olympiateilnehmer (Tschechien)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1996
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2000
Tschechischer Meister (Tischtennis)
Tischtennisspieler (Tschechien)
Tischtennisspieler (Frankreich)
Tischtennisspieler (Borussia Düsseldorf)
Tschechoslowake
Tscheche
Geboren 1971
Mann